Mester ist der Familienname folgender Personen:

 Csaba Mester (* 2002), ungarischer Fußballspieler
 Gerhard Mester (* 1956), deutscher Karikaturist
 Gisela Mester-Römmer (* 1955), deutsche evangelische Geistliche und Moderatorin
 Hermann Mester (1888–1973), deutscher Landwirt und Politiker (SPD)
 Ina Mester (* 1990), deutsche Fußballspielerin, siehe Ina Lehmann
 Joachim Mester (* 1948), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Jorge Mester (* 1935), mexikanischer Dirigent 
 Ludwig Mester (1902–1975), deutscher Sportpädagoge
 Lynn Mester (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Marcus Mester (1806–1881), deutscher Lehrer und Politiker
 Mathias Mester (* 1986), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Mester de Parajd
 Meester